Sancta Maria kan avse:

Platser
Sancta Maria Abbey, Nunraw, ett trappistkloster (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae)
Sancta Maria College, Rathfarnham, katolsk flickskola Ballyroan, Rathfarnham, Co. Dublin
Sancta Maria College, New Zealand, katolsk skola i Auckland, Nya Zeeland
Sancta Maria, Mater et Regina, Seminarium (även känd som Saint Mary, Mother and Queen, Seminary), stor privat flickskola i ärkestiftet av Capiz ärkestift, Filippinerna

Persons
Alphonsus a Sancta Maria, eller Alphonso de Cartagena (1396–1456), spansk historiker
Honoratus a Sancta Maria (1651–1729), fransk oskodd karmelit, känd som en produktiv kontroversialist. (sekulärt namn Blaise Vauxcelles, även känd under den franska versionen av namnet, Honoré de Sainte-Marie)
Tomás de Sancta María (ca. 1510–1570), spansk musikteoretiker, organist och kompositör under renässansen

Se även
Sancta
Saint Mary
Santa Maria
Sainte-Marie
St. Mary's